Saint-Brès (Gard)
Saint-Brès (Gers)
 Saint-Brès (Hérault)